Сапи́р (Сепир) — еврейская фамилия. Персоналии:
 Сапир, Жак (род. 1954) — французский экономист.
 Сапир, Йосеф (1902—1972) — израильский политик.
 Сапир, Иосиф Беркович (1869—1935) — публицист, издатель, редактор и общественный деятель, врач.
  (род. 1957) — российский и американский математик.
 Сапир, Пинхас (1906—1975) — израильский политик.
 Сепир, Эдуард (1884—1939) — американский лингвист и этнолог.
 Сапир, Яков (1822—1885) — оттоманский раввин, каббалист и путешественник.

Населённые пункты:
  — коммуна в Израиле.
 Рамот Сапир — район города Хайфа, Израиль.

См. также 
 Шапиро